physique d'Elsa.  de son album Rien que pour ça.
C'est Thierry Séchan, le frère de Renaud qui a écrit les paroles de cette chanson.

Elle traite de la fin d'une histoire d'amour, sur laquelle il ne sert à rien de s'apitoyer.

Le single sort alors qu'Elsa est sur les routes de France pour sa tournée qui a suivi son Olympia en .
Pour sa sortie single, la chanson a été réorchestrée et réinterprétée. Elle est bien plus rythmée que la version album.

La chanson atteindra la  du top 50 et y restera pendant 11 semaines.

Vidéo-clip

Le clip a été tourné dans le Kent en Angleterre par Russel Young.

On y voit Elsa courir sur une plage, dans un port, vêtue d'une longue robe bordeaux. Il s'achève près d'un feu.

Supports commerce 

45 tours
Face A : Pleure doucement (Remix)  3:59
Face B : Pour qui tu cours  4:25

Maxi CD
Piste 1 : Pleure doucement (Remix)  3:59
Piste 2 : Pour qui tu cours  4:25
Piste 3 : Pleure doucement (Remix instrumental)  3:59

CD Promo (uniquement pour le marché canadien)
Piste 1 : Pleure doucement   4:03

La Chanson est également sur la compilation Elsa, l'essentiel 1986-1993 dans sa version remix.

Anecdotes 

Elsa l'a chantée en live lors de ses concerts à l'Olympia et pendant la tournée qui suivit. Elle ne l'a jamais réinterprétée depuis.

Le CD promo canadien est un objet très rare dont la côte avoisine les 70 € sur le marché du disque de collection.

Classements et ventes

Notes et références 

Chanson de 1990
Chanson interprétée par Elsa Lunghini
Single musical sorti en 1991
Single publié par Sony BMG Music Entertainment